Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bath () :
le comté de Bath, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Bath, situé dans le Commonwealth de Virginie.